Британский этап FIA WTCC 2008 — седьмой этап сезона-2008. Гоночный день проведён на трассе Брэндс-Хэтч в британском графстве Кент 27 июля.

В четвёртый раз WTCC посещает Великобританию и в третий раз приезжает в Брэндс-Хэтч.

Общая информация 
Игры с весовыми гандикапами перед британским этапом сыграли против пилотов SEAT Sport. В квалификации лишь заводской автомобиль Ивана Мюллера и полузаводская машина Тома Коронеля смогли войти в число десяти быстрейших. Возглавлявший перед уик-эндом личный зачёт Габриэле Тарквини квалифицировался лишь 18-м. В гонке Мюллер отыграл четыре позиции и финишировал вторым, до последних метров отбивая атаки Энди Приоля на BMW; Тарквини же прорвался на седьмое место, обеспечив себе не только несколько очков, но и старт с первого ряда во втором заезде.

Во второй гонке Иван и Габриэле не смогли побороться за подиум — итальянец потерял несколько позиций и финишировал пятым, а француз и вовсе остался без очков, закончив гонку 11-м.

Среди команд баварской марки неплохо выступило немецкое подразделение: Августо Фарфус выиграл поул, но в первой гонке быстро сошёл, а во второй смог прорваться из конца пелотона на шестое место; Йорг Мюллер был более стабилен — избежав всех проблем он выиграл первую гонку, а во второй прорвался на четвёртое место, до последних метров борясь за подиум. Неплоха была и итало-испанская команда: Алессандро Дзанарди квалифицировался восьмым, а в гонках финишировал четвёртым и третьим; его партнёр Феликс Портейро квалифицировался лишь 15-м, но в гонках прорвался сначала на шестое, а затем и на второе место. Лидер BMW Энди Приоль квалифицировался четвёртым, в первой гонке финишировал третьим, а во второй гонке вынужден был сойти.

Пилоты Chevrolet неплохо провели квалификацию, заняв второе, третье и седьмое места, но в гонках они были куда менее конкурентоспособны - лишь Ален Меню смог финишировать в очках в первой гонке. Во втором заезде швейцарец воспользовался стартом с поула и одержал свою вторую в сезоне победу.

Honda вновь представлял один Джеймс Томпсон. Весь уик-энд он балансировал в протоколах на гране первой десятки, в гонках так и не добравшись до очков.

Среди частников поул достался Серхио Эрнандесу, но в гонках испанец оба раза финишировал вторым, пропустив вперёд Стефано д'Асте.

В Великобритании пробный старт провела в чемпионате мира марка Volvo. Роберт Дальгрен квалифицировался в Top10, но в гонках из-за проблем с машиной ничем себя не проявил.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:39.289

Примечание: Битер допущен на старт.

Гонка 1 

Примечание: ван Лаген не вышел на старт.

Стартовое поле гонки 2 

Примечание: Фарфус, Дальгрен и ван Лаген отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила закрытого парка между гонками.

Гонка 2 

Примечание: Дальгрен не вышел на старт.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Великобритания
Моторные виды спорта
Июль 2008 года
2008
События 27 июля